Ikoma steht für:

 Ikoma, eine Stadt in der Präfektur Nara in Japan
 Ikoma (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels
 Fort Ikoma, eine Siedlung in der Region Mara im Nordosten von Tansania

Ikoma ist der Familienname folgender Personen:

 Jin Ikoma (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Tomohiko Ikoma (1932–2009), japanischer Fußballspieler und -trainer